В ВВС Военно-морского флота СССР существовало две 2-х минно-торпедных авиационных дивизии:

 2-я минно-торпедная авиационная Рананская Краснознамённая дивизия имени Н. А. Острякова (ВВС Тихоокеанского флота);
 2-я гвардейская минно-торпедная  авиационная Севастопольская дивизия имени Н. А. Токарева (ВВС Черноморского флота);

История переименований 

 2-я минно-торпедная авиационная Рананская Краснознамённая дивизия имени Н. А. Острякова сформирована переформированием 22 марта 1943 года 29-й авиационной бригады имени Героя Советского Союза Острякова. Была переименована в 1947 году в 3-ю минно-торпедную авиационную Рананскую Краснознамённую дивизию имени Н. А. Острякова

 2-я гвардейская минно-торпедная  авиационная Севастопольская дивизия имени Н. А. Токарева преобразована из 1-й минно-торпедной дивизии Приказом НК ВМФ № 203 от 05.05.1944 г.